Мо () — город во французском департаменте Сена и Марна, на реке Марна, к северо-востоку от Парижа. Население 54 991  жителей (2017).

История 

В античности Мо назывался сначала Iantinum (Jantinum), затем Civitas meldorum или Meldi (по названию мельдов — галльского племени). С IV в. резиденция епископа. Владение графов Шампанских с 923 по 1361 год.

В августе 1358 года под стенами города отряд графа Гастона де Фуа и Жана де Грайи, капталя де Бюш, истребил восставших «жаков» и присоединившихся к ним парижан, спасши от них герцогинь Жанну Нормандскую и Бланку Орлеанскую.

Один из первых очагов движения гугенотов (в 1567 году принц Конде едва не захватил здесь короля Франции), многие из которых были истреблены в Варфоломеевскую ночь. Родина и основной центр производства сыра бри.

Достопримечательности 

В Мо находятся следующие достопримечательности:

 Позднеготический собор, который постоянно требует реставрации;
 Дворец епископов (XII-XVII вв.), превращённый в музей самого знаменитого из них — Боссюэ («орёл из Мо»); надгробие последнего и несколько памятников ему.
 Музей Великой (Первой мировой) войны 1914-1918 годов в провинции Мо был открыт 11 ноября 2011 года.

Известные уроженцы города 

  (1927-2003) — французский актёр театра и кино, режиссёр, сценарист. В городе Мо именем Даниэля Чеккальди назван сквер.
Люка Динь (р. 1993) — французский футболист. Выступает на позиции левого защитника. Игрок клуба «Астон Вилла» и национальной сборной Франции.

Примечания 

Города Франции
Сена и Марна
Супрефектуры Франции